Брдо је насеље у Србији у општини Нова Варош у Златиборском округу. Према попису из 2011. било је 320 становника.

Демографија 
У насељу Брдо живи 263 пунолетна становника, а просечна старост становништва износи 37,4 година (38,2 код мушкараца и 36,6 код жена). У насељу има 100 домаћинстава, а просечан број чланова по домаћинству је 3,33.

Ово насеље је великим делом насељено Србима (према попису из 2002. године).

Референце

Спољашње везе 

 Мапе, аеродроми и временска ситуација локација (-{Fallingrain}-)
 Гугл сателитска мапа (-{Maplandia}-)
 План насеља на мапи (-{Mapquest}-)

Насељена места у Новој Вароши
Насељена места у Златиборском управном округу
Википројект географија/Насеља у Србији